Илан ван Вильдер (); () — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2018
 1-й Нокере Курсе (юниоры)
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту
 2-й  — Индивидуальная гонка (юниоры) 
 4-й — Групповая гонка (юниоры) 
 2-й Чемпионат Бельгии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й Джиро делла Луниджана (юниоры) — Генеральная классификация
 3-й Классика Гвидо Рейбрука (юниоры) 
 7-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 8-й Гент — Вевельгем (юниоры)
 2019
 1-й  Le Triptyque des Monts et Châteaux — Молодёжная классификация
 3-й Чемпионат Бельгии — Индивидуальная гонка  
 3-й Тур де л’Авенир — Генеральная классификация
 4-й Grand Prix Priessnitz spa (Велогонка Мира U-23) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 7-й Ronde de l'Isard  — Генеральная классификация
 9-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
  Ван Вильдер, Илан на FirstCycling
 Ван Вильдер, Илан Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии